

Geografia 
Canada
 Monte Steele  montagna dello Yukon 

Germania
 Steele – quartiere di Essen

Stati Uniti d'America
 Steele – comune dell'Alabama
 Steele – centro abitato del Dakota del Nord
 Steele – comune del Missouri

Persone 
 Alan Steele – attore statunitense
 Allen Steele – autore di fantascienza statunitense
 Barbara Steele – attrice britannica
 Bobby Steele – chitarrista statunitense
 Brian Steele – attore statunitense
 Cassie Steele – attrice, cantante e cantautrice canadese
 Chauncey Steele III – ex tennista statunitense
 Chris Steele – regista e sceneggiatore statunitense
 Dan Steele – ex bobbista e multiplista statunitense
 Debbie Steele – ex cestista canadese
 Donnie Steele – chitarrista statunitense
 Edino Steele – velocista giamaicano
 George Steele – wrestler e attore statunitense
 Gile Steele – costumista statunitense
 Guy Steele – informatico statunitense
 Jadrien Steele – attore, regista, sceneggiatore e scrittore statunitense
 Jason Steele – calciatore britannico
 Jerry Steele – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jevetta Steele – cantante statunitense
 Jonny Steele – calciatore nordirlandese
 Karen Steele – attrice statunitense
 Katy Steele – cantautrice e chitarrista australiana
 Larry Steele – cestista e allenatore statunitense
 Lexington Steele – attore statunitense
 Lucas Steele – attore e cantante statunitense
 Luke Steele – calciatore inglese
 Luke Steele – cantante australiano
 Michael Steele – politico statunitense
 Micki Steele – bassista, chitarrista e cantante statunitense
 Olivia Steele Falconer – attrice canadese
 Peter Steele – cantante e bassista statunitense
 Richard Steele – scrittore, saggista, politico e drammaturgo britannico
 Riley Steele – attrice pornografica statunitense
 Robert David Steele – informatico statunitense
 Rocco Steele – attore pornografico statunitense
 Ronald Steele – ex cestista statunitense
 Ryan Steele – attore e ballerino statunitense
 Sam Steele – militare canadese
 Sarah Steele – attrice statunitense
 Selena Steele – ex attrice pornografica statunitense
 Sydnee Steele – sessuologa, attivista ed ex attrice pornografica statunitense
 William O. Steele – scrittore statunitense
 Willie Steele – lunghista statunitense

Altro 
 Cliff Steele – personaggio immaginario dell'Universo DC
 John Steele – personaggio dei fumetti della Golden Age
 Jonathan Steele – fumetto italiano della Sergio Bonelli Editore
 Premio Steele – premio assegnato a lavori matematici

Pagine correlate 
 Contea di Steele
 Frederick Steele
 Freddie Steele